Staffanskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Staffanskär, Houtskär, Åboland, 
 Staffanskär, Korpo, Åboland,

Se även
Staffansskär

Robotskapade Finlandförgreningar